DK81 steht für:
 Droga krajowa 81, eine Landesstraße in Polen

DK-81 steht für:
 Region Nordjylland, ISO-3166-2-Code der dänischen Region

DK81